Азадирахта () — род двудольных цветковых растений, включённый в семейство .

Ботаническое описание 
Род объединяет вечнозелёные деревья, покрытые простым опушением. Листья сложные, парно перистые.

Цветки большей частью обоеполые, имеются также только тычиночные. Чашечка и венчик пятидольчатые. Лепестки раздельные, налагающиеся друг на друга. Завязь с тремя гнёздами, в каждой по два семязачатка. Тычинки в количестве 8—10, сросшиеся в цилиндрическую тычиночную трубку. Пыльники гладкие.

Плод — костянка, содержащая от одного до двух семян. Семя яйцевидное, заострённое.

Число хромосом 2n = 28 или 30.

Ареал 
Оба вида азадирахты в дикой природе распространены в Юго-Восточной Азии. Азадирахта индийская выращивается во многих регионах мира с достаточно тёплым климатом.

Азадирахты произрастают в лесах различного типа.

Хозяйственное значение 
Древесина азадирахты используется для строительства жилищ. Молодые побеги пригодны для употребления в пищу. Семена азадирахты содержат азадирахтин и маррангин, возможно их использование в качестве инсектицида. Азадирахта индийская используется в индийской народной медицине.

Таксономия

Синонимы

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 2 вида:

Примечания

Литература 
 

Мелиевые
Флора Юго-Восточной Азии